Leptomeria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Leptomeria ingår i familjen Amphorogynaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Leptomeria